Українська мережа ГНСС-станцій — мережа українських перманентних (постійно діючих) ГНСС–станцій (GNSS-станцій), створена з метою підвищення точності геодезичних вимірювань на території України та прив'язки координатної системи України до Міжнародної земної системи відліку. Є частиною Державної геодезичної мережі України. Інформаційну та технічну підтримку діяльності мережі станцій спостережень супутників Глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS-мережі) України здійснює Український центр визначення параметрів обертання Землі.

На момент написання статті Українська мережа має 140 ГНСС-станцій:

Сім українських станцій Київ/Голосіїв (GLSV), Ужгород (UZHL), Львів (SULP), Полтава (POLV), Миколаїв (MIKL), Харків (KHAR), Сімеїз (CRAO) входять до мережі Міжнародної GNSS-служби (IGS).

Дев'ять українських станцій Київ/Голосіїв (GLSV), Ужгород (UZHL), Львів (SULP), Полтава (POLV), Миколаїв (MIKL), Харків (KHAR), Сімеїз (CRAO), Євпаторія (EVPA), Чернігів (CNIV) є членами Європейської перманентної GPS-мережі (EPN).

GPS-станція Simeiz (CRAO) входить до Середземноморської GPS-мережі (Mediterranean GPS Network).

Більшість базових станцій належить до мережі System.Net, що створена компанією «Систем Солюшнс» .

На Західній України найбільш розвиненою є мережа Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» Geoterrace  (понад 30 ГНСС-станцій). На території української антарктичної станції «Академік Вернадський» у 2018 році встановлена перманентна ГНСС-станція, що належить до мережі Geoterrace .

23 грудня 2022 року Указом Президента України №884/2022 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави», відповідно до якого установлено обмеження функціонування ГНСС-станцій наземної корекції приватних, державних підприємств і організацій з надання послуг супутникової навігації.

Примітки

Посилання 

 Українські постійнодіючі ГНСС-станції на сайті ГАО НАН України.
 Геодезична NRTK мережа System.NET (мапа покриття).

Державні геодезичні мережі